Карин Кессов (, в замужестве Карин Дрбал, родилась 8 января 1954 в Ростоке, ГДР) — восточногерманская конькобежка, чемпионка мира 1975 года, участница Олимпиады 1976 года на 1500 метров (5 место) и 3000 метров (4 место).

Ссылки 
 Карин Кессов . sports-reference.com
 Карин Кессов. sportuitslagen.org
 Interview mit der Eisschnelllauf-Weltmeisterin von 1975, Karin Kessow-Drbal. lsb-mv.de (15. February 2008).

Конькобежцы ГДР
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1976 года
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту среди женщин
Чемпионы мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье среди женщин